Галоге́тон ску́ченный () — травянистое растение, вид рода Галогетон подсемейства . Типовой вид рода.

Первоначально распространённое на юге Центральной Евразии, в XX веке растение было завезено в Северную Америку, где стало агрессивным инвазивным видом.

Ботаническое описание 

Однолетнее травянистое растение с одним основным с четырьмя растопыренными в стороны боковыми стеблями, с возрастом сильно ветвистыми, до 40(60) см высотой, зелёными, затем краснеющими.

Листья сизые, голые, линейные, 3—12(22) мм длиной, очерёдно расположенные вдоль стеблей, мясистые, в основании полустеблеобъемлющие. На тупом конце листа имеется длинная тонкая щетинка, со временем опадающая. В пазухах листьев помимо коротких веточек имеются пучки белых волосков.

Соцветия — клубочки, собранные по три в пазухах листьев. Два боковых клубочка о 2—3 обоеполых цветках, а средний — одноцветковый, пестичный. Прицветнички яйцевидные. Околоцветник плёнчатый, полупрозрачный, пятидольчатый, листочки его с одной средней жилкой, яйцевидные, с ноготком 2—3 мм длиной и вееровидной пластинкой 2—4 мм шириной. Цветок срединного клубочка развивается раньше боковых, листочки его околоцветника мелкие, лишённые пластинки. Тычинки обычно в числе пяти, их нити срастаются в два пучка.

Плоды округлые или широкоэллиптические, покрыты плёнчатым околоплодником. Семя вертикальное, у боковых цветков черноватое, 0,5—1 мм длиной, у срединного цветка коричневое, 1—2 мм длиной. Одно растение может образовывать более ста тысяч семян. Чёрные семена опадают в конце осени и прорастают в следующий же сезон после созревания, а коричневые семена опадают с растения зимой, могут храниться в почве в течение десяти и более лет.

Ядовитое для скота растение, в 1940-х и 1950-х годах причиняло существенные убытки в США вследствие гибели овец. В 1952 году Конгрессом США был издан «Галогетоновый акт», предписывающий обнаруживать наличие галогетона на пастбищах, исследовать его токсические свойства, а также разрабатывать методы контроля и уничтожения растения.

Распространение 
Естественный ареал растения — от юго-востока Европейской части России до Монголии и Северо-Западного Китая.

В Северной Америке впервые отмечено в 1934 году в Неваде. К 1980-м годам заняло в США площадь в 45 тысяч квадратных километров.

Встречается в пустынных и солонцеватых степях, на солончаках. Типичный галофит.

Таксономия

Синонимы 
 
 , nom. inval., in syn.

Примечания

Литература 
 
 

Маревые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Инвазивные виды растений
Галофиты